Příjmení Bloch nese nebo neslo více různých osobností:
 Albert Bloch (1882–1961) – americký malíř
 Alfred Bloch (* 1877) – francouzský židovský fotbalista
 André Bloch (matematik) (1893–1948) – francouzský matematik (Blochův teorém, Blochův princip)
 André Bloch (skladatel) (1873–1960) – francouzský hudební skladatel
 Augustyn Bloch (1929–2006) – polský hudební skladatel
 Axel Bloch (* 1911) – dánský šermíř
 Carl Heinrich Bloch (1834–1890) – dánský malíř
 Eduard Bloch (1872–1945) – židovský lékař matky Adolfa Hitlera, původem z Hluboké nad Vltavou
 Ernst Bloch (1885–1977) – německý filozof židovského původu
 Ernest Bloch (1880–1939) – švýcarsko-americký hudební skladatel židovského původu
 Felix Bloch (1905–1983) – švýcarský fyzik židovského původu, nositel Nobelovy ceny
 Garen Bloch (* 1978) – jihoafrický cyklista
 Hans Glad Bloch (1791–1865) – norský generál
 Isak Simon Bloch (1805–1878) – židovský podnikatel, majitel továren na výrobu skla a zrcadel u Hartmanic
 Josef Samuel Bloch (1850–1923) – rakouský rabín, spisovatel, novinář a politik z Haliče, poslanec Říšské rady
 Konrad Bloch (1912–2000) – americký biochemik židovského původu, nositel Nobelovy ceny
 Marc Bloch (1886–1944) – francouzský historik, syn židovského profesora historie Gustava Blocha (1848–1923)
 Marcel Bloch – rodné jméno francouzského leteckého konstruktéra Marcela Dassaulta
 Marcus Elieser Bloch (1723–1799) – jeden z nejvýznamnějších ichtyologů 19. století
 Moritz Bloch (Mordekhai/Mór Ballagi) (1815–1891) – maďarský teolog
 Moses Bloch (1815–1905) – rabín a profesor talmudu, původem z Poběžovic
 Peter Bloch (1923–1976) – norský atlet
 Sean Bloch (* 1973) – jihoafrický cyklista
 Waldemar Bloch (1906–1984) – rakouský hudební skladatel

 Grete Bloch(ová) (1892–1944) – přítelkyně Felice Bauerové a matka jediného dítěte Franze Kafky
 Julia Bloch(ová) Frey(ová) (* 1943) – americká historička francouzské literatury a kultury devatenáctého století

– pro značný výskyt příjmení Bloch/Ploch/Plach místní židovské rodiny bylo žertovně Nýrsko nazýváno Blochovicz/Blochovice

– příjmení z němčiny znamená fošna/Plank

 jiný význam
 Société des avions Marcel Bloch – firma založená Marcelem Blochem
 Bloch MB-152 – francouzský stíhací letoun
 Bloch MB-155 – francouzský stíhací letoun

Židovská příjmení
Německá příjmení